Вержес:

Топоним 
 Вержес (Жирона) — муниципалитет в Испании.

Фамилия 
  (род. 1956) — французская модель и актриса, снимавшаяся для журнала Playboy и исполнившая главную роль в фильме Греческая смоковница.
 Вержес, Поль (1925—2016) — деятель реюньнского рабочего движения, основатель Реюньонской коммунистической партии.
 Вержес, Раймон — врач, политик, деятель коммунистического движения.
 Вержес, Жак (1925—2013) — французский адвокат, известен как «Адвокат Дьявола».